Bockfeld ist

 eine Siedlung im Hildesheimer Stadtteil Moritzberg, siehe Moritzberg (Hildesheim)
 eine Teillandschaft der Paderborner Hochfläche
Siehe auch:
 Bockenfeld